Alexandre Laurent peut désigner :
 Alexandre Laurent (1918-1957), pilote de chasse français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Alexandre Laurent, réalisateur français de séries télévisées.